Horváth Endre
 Horváth Endre (1816–1871) római katolikus plébános, egyházi író
 Horváth Endre (1889–1982) gimnáziumi tanár, nyelvész
 Horváth Endre (1896–1954) grafikus
 Horváth Endre (1912–2002) orvos
 Horváth Endre (1936) általános iskolai tanár, méhész
hasonló nevűek
 Horváth Endre Lajos (1827–1909) bencés szerzetes, római katolikus plébános, kanonok, városi képviselő, lapszerkesztő
 Pázmándi Horváth Endre (1778–1839) római katolikus pap, költő